Инва Медиа ТВ — первый национальный социальный телеканал, предназначенный для людей с ограниченными физическими возможностями, созданный при поддержке Паралимпийского комитета России, Паралимпийского комитета г. Москвы, Правительства г. Москвы.

Целевая аудитория телеканала составляет более 35 млн человек, среди которых 14 млн официально зарегистрированных инвалидов в РФ, их родственники, родные и близкие, медицинский, обслуживающий персонал, социальные работники, а также маломобильные группы населения, имеющие те же проблемы, что и инвалиды.

История 
1 апреля 2012 года телеканал начал своё вещание. Осуществив переход от тестового к полноценному вещанию, телеканал совершил и еще один весьма серьезный прорыв — вышел на круглосуточное вещание в HD-формате.

О телеканале 
В сетку вещания канала вошли новости, развлекательные программы, художественные и документальные фильмы, направленные главным образом на проблему адаптации инвалидов в общество.

Структура вещания 
Вещание канала осуществляется круглосуточно. Дневное время в нем поделено на 3 блока: с 0:00 до 8:00 часов; с 8:00 до 16:00; с 16:00 до 24:00. В каждом из этих временных отрезков зрители могут ознакомиться с новостями, авторскими программами и специально отобранными фильмами.

Программы собственного производства 
 «Доступная среда»
 «Доступный туризм»
 «Инва-Новости»
 «Инва-Спорт»
 «Культура без границ»
 «Особенный ребёнок»
 «От прав к возможности»
 «От сердца к сердцу»
 «Стратегия жизни»

Награды 
 Обладатель специальной номинации от Триколор ТВ.

Вещание

Кабельное вещание 
 StarLink
 Наука-Связь
 Ростелеком
 Связьинформ

Спутниковое вещание

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала

HD-телеканалы
Телеканалы России
Кабельные телеканалы России
Спутниковые телеканалы России
Телеканалы на русском языке
Телеканалы, запущенные в 2012 году